Jammu se puede referir a:

 Jammu, ciudad al norte de la India.
 Jammu, distrito indio de la división homónima.
 Jammu, una de las tres divisiones del estado indio de Jammu y Cachemira, con 10 distritos.